MLL kan staan voor MerwedeLingelijn, de treindienst tussen Geldermalsen en Dordrecht.
 MLL kan staan voor Minimal Linux Live, een zeer kleine Linuxdistributie.